Горде́йчики () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Жемчужненского сельсовета. Расположена в 24 км по автодорогам к западу от центра Барановичей, на расстоянии 12 км по автодорогам к юго-западу от центра сельсовета, агрогородка Жемчужный. Невдалеке находится железнодорожная станция Полонка. Есть кладбище.

География 
К северу от деревни находятся несколько садоводческих товариществ: «Лесная поляна», «Лада», «Черёмушки», «Мечта», а также озеро Жеребиловское, которое является истоком реки Жеребиловка, левого притока реки Лохозва.

К югу от деревни примыкает ландшафтный заказник «Стронга».

История 
По переписи 1897 года — деревня в составе Новомышской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 14 дворов. В 1909 году в деревне 29 дворов. На карте 1910 года деревня указана под названием Гордзейчики.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе Новомышской гмины Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши, 20 домов.

С 1939 года — в составе БССР, в 1940–57 годах — в Новомышском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем — в Барановичском районе. С конца июня 1941 года до 9 июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.
До недавнего времени действовал магазин.

Население 
На 1 января 2018 года насчитывалось 7 жителей в 5 хозяйствах, из них 5 — в трудоспособном возрасте, 2 — старше трудоспособного возраста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района